Wingler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wingler (1898–1986), deutscher Jurist
 August Wingler (1898–1960), deutscher Chemiker
 Hans Maria Wingler (1920–1984), deutscher Kunsthistoriker
 Hedwig Wingler (* 1939), österreichische Philosophin, Autorin und Publizistin